In 2001 werd het 58ste Campeonato Goiano gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Goiás. De competitie werd georganiseerd door de FGF en werd gespeeld van 20 januari tot 2 juni. Goiás werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Goiano
Goiano